Lodewijk V van West-Francië, de laatste Karolingische koning van West-Francië (Frankrijk) (986-987)
 Lodewijk V van Chiny (1235-1299), graaf van Chiny (1268-1299)
 Lodewijk V van Beieren (1315-1361)
 Lodewijk V van de Palts (1478-1544), keurvorst van de Palts (1508-1544)
 Lodewijk V van Hessen-Darmstadt (1577-1626), landgraaf van Hessen-Darmstadt (1596-1626)